Aïvazovski est un patronyme arménien pouvant désigner :
 Gabriel Aïvazovski (1812-1879), évêque et homme de lettre arménien ;
 Ivan Aïvazovski (1817-1900), peintre arménien de Russie.

Voir aussi 
 (3787) Aïvazovski, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme arménien